Wilche ist der Name von:
 Cyriacus Wilche (um 1620–1667), deutscher Komponist
 Julie Præst Wilche (* 1971/1972), dänische Beamtin und Diplomatin